Agyekum ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Kwaku Afrifah-Agyekum (* 1954), ghanaischer Bischof
 Lawrence Agyekum (* 2003), ghanaischer Fußballspieler